MZ ('t Zandt), een Nederlands historisch motorfietsmerk
 MZ (Zschopau), een Duits motorfietsmerk
 Woiwodschap Mazovië, een gebied in Centraal-Polen
 Sharp MZ, een serie homecomputers